Джулиа́на Ра́нчич (), в девичестве — ДеПа́нди (; 17 августа 1974, Неаполь, Кампания, Италия) — американская журналистка, телеведущая, актриса, сценарист и продюсер.

Личная жизнь 
С 1 сентября 2007 года Джулиана замужем за телеведущим  (род.1971). Весной 2010 года Ранчич начала пытаться забеременеть путём ЭКО, и у неё это получилось, но в сентябре этого же года было сообщено, что у неё случился выкидыш на 9-й неделе беременности. Джулиана вновь перенесла ЭКО в ноябре того же года, но процедура не привела к беременности. 23 апреля 2012 года стало известно, что некая суррогатная мать носит первенца супругов. Их сын, Эдвард Дьюк Ранчич, родился 29 августа 2012 года. 1 июня 2014 года пара сообщила, что суррогатная мать Дельфин ждала их второго ребёнка, но недавно у неё случится выкидыш, когда она была почти на 9-й недели беременности.

17 октября 2011 года Джулиана призналась, что она больна раком молочной железы и узнала о болезни во время подготовки к очередному курсу ЭКО.

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт Джулианы Ранчич

Иммигрировавшие в США из Италии
Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Выпускники Колледжа журналистики Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Выпускники Американского университета
Выпускники Школы коммуникаций Американского университета